Nagy Viktória (1975) Kumin Viktória műsorvezető riporter születési neve
 Nagy Viktória cselgáncsozó
 Nagy Viktória (1993) labdarúgó (Ferencváros)